Granadilla de Abona kan syfta på:

Spanien 

 Granadilla de Abona (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Granadilla de Abona (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,